Fontane ima više značenja:
 Fontane, Cuneo
 Fontane, Padova
 Fontane, Parma
 Fontane, Sondrio
 Fontane, Torino
 Fontane, Treviso
 Fontane, Venezia
 Fontane, Verbano-Cusio-Ossola